

Жінки 
 Чичерова Ганна Володимирівна (* 1982) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка, чемпіонка світу.

Чоловіки 
 Чичеров Володимир Степанович (1933—1996) — депутат ВР РРФСР 9—11-го скликань, заступник голови ВР РРФСР у 1985—1990 роках. Двічі Герой Соціалістичної Праці.